Red Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Red Hill (Blount County, Alabama)
 Red Hill (Elmore County, Alabama)
 Red Hill (Marshall County, Alabama)
 Red Hill (Ouachita County, Arkansas)
 Red Hill (Georgia)
 Red Hill (Allen County, Kentucky)
 Red Hill (Daviess County, Kentucky)
 Red Hill (Hardin County, Kentucky)
 Red Hill (Allegany County, Maryland)
 Red Hill (Washington County, Maryland)
 Red Hill (New Jersey)
 Red Hill (New Mexico)
 Red Hill (Bladen County, North Carolina)
 Red Hill (Duplin County, North Carolina)
 Red Hill (Mitchell County, North Carolina)
 Red Hill (Sampson County, North Carolina)
 Red Hill (Oklahoma)
 Red Hill (Luzerne County, Pennsylvania)
 Red Hill (Montgomery County, Pennsylvania)
 Red Hill (Georgetown County, South Carolina)
 Red Hill (Horry County, South Carolina)
 Red Hill (Lee County, South Carolina)
 Red Hill (Bradley County, Tennessee)
 Red Hill (Claiborne County, Tennessee)
 Red Hill (Fentress County, Tennessee)
 Red Hill (Lawrence County, Tennessee)
 Red Hill (Marion County, Tennessee)
 Red Hill (Pickett County, Tennessee)
 Red Hill (Texas)
 Red Hill (Accomack County, Virginia)
 Red Hill (Carroll County, Virginia)
 Red Hill (Wythe County, Virginia)

in Australien:
 Red Hill (Victoria)
 Red Hill (Western Australia)
 Red Hill (Queensland)
 Red Hill South, Victoria

im Vereinigten Königreich:
 Red Hill (Bournemouth)
 Red Hill (Hampshire)
 Red Hill (Herefordshire)
 Red Hill (Kent)
 Red Hill (Leicestershire)
 Red Hill (Lincolnshire)
 Red Hill (London)
 Red Hill (Pembrokeshire)
 Red Hill (Warwickshire)
 Red Hill (West Yorkshire)
 Red Hill (Worcester), Stadtteil

Red Hill steht für:
 Red Hill (Film), australischer Film von Patrick Hughes (2010)
 Red Hill (Südliche Shetlandinseln), Hügel auf King George Island, Antarktis

Siehe auch:
 Red Hills
 Red Hill Township